Kameeldoorn (Arabië) - Alhagi maurorum
Kameeldoorn (Kalahari) - Acacia erioloba